Ченстоховский городской совет () — представительный орган местного самоуправления города Ченстохова. Состоит из 28 депутатов, избираемых на 5-летний срок.

История 

Ченстоховский городской совет был образован в 1826 году после слияния Ченстоховского Старого города и города Ченстоховка. Состав совета не менялся до Ноябрьского восстания. После восстания Совет был упразднён.

Совет был воссоздан 2 апреля 1861 года в соответствии с Царским указом. Полномочия Совета были сильно ограничены, и потому его существование, по мнению членов Совета, было бессмысленным. В связи с этим Ченстоховский городской совет самораспустились в 1862 году.

Совет был воссоздан в 1915 году при содействии немецкой администрации. Выборы в новый городской совет прошли в 1917 году. Одним из важнейших решений данного органа власти стал демонтаж статуи Александра II.

Во времена Польской республики в Городском совете Ченстоховы всех созывов преобладали левые. Такой совет был неугоден польскому правительству, в связи с чем срок действия городского совета Ченстоховы был преоставлен в 1930 году.

Нынешний Ченстоховский городской совет был создан в 1990 году и состоял из 50 депутатов. Начиная с 2002 года количество депутатов совета составляет 28 человек.

Результаты выборов

2018-2023

2014-2018

2010-2014

2006-2010

2002-2006

Примечания

Смотрите также 
 Варшавский городской совет
 Гданьский городской совет

Городские советы Польши
Ченстохова